Steinheim (Noordrijn-Westfalen), een stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Steinheim am Albuch, een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Steinheim an der Donau, een plaats in de gemeente Dillingen an der Donau in de Duitse deelstaat Beieren
Steinheim an der Murr, een stad in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Steinheim (Hanau), voorheen Steinheim am Main, een stadsdeel van Hanau in de Duitse deelstaat Hessen
Steinheim (Hungen), een plaats in de gemeente Hungen in de Duitse deelstaat Hessen
Steinheim (Luxemburg), een plaats in de gemeente Rosport-Mompach in Luxemburg
Steinheim (Memmingen), een plaats in de gemeente Memmingen in de Duitse deelstaat Beieren
Steinheim (Neu-Ulm), een plaats in de gemeente Neu-Ulm in de Duitse deelstaat Beieren